Michelau in Oberfranken, une commune de Bavière (Allemagne)
 Michelau im Steigerwald, une commune de Bavière (Allemagne)
 Michelau, section de la commune luxembourgeoise de Bourscheid